Монтансье́ ():

  — французская актриса, основательница парижского театра Варьете (1789—1807), ныне театр Пале-Рояль.
  — в Версале, Франция.
 Зал Монтансье (1794—1820) — бывший парижский оперный театр.
 «Montansier» — название парижского кафе в Пале-Рояле, в котором при Бурбонах собирались бонапартисты (1815).

Примечания